Норуа́-сюр-Урк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 144,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Норуа-сюр-Урк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Норуа-сюр-Урк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена